William Robins – angielski duchowny
 William Robins – angielski polityk, burmistrz Stafford

Zobacz też 
 William Robbins